

Astronomia
 31483 Caulfield – asteroide della fascia principale

Geografia
 Caulfield – centro abitato della contea di Howell (Missouri, Stati Uniti d'America)
 Caulfield – sobborgo di Melbourne (Victoria, Australia)

Personaggi fittizi
 Holden Caulfield – protagonista del romanzo Il giovane Holden
 Maxine Caulfield – protagonista del videogioco Life is Strange

Persone
 Emma Caulfield – attrice e video blogger statunitense
 Joan Caulfield – attrice statunitense
 Maxwell Caulfield – attore scozzese naturalizzato statunitense
 Patrick Caulfield – pittore e incisore inglese